Le mot Ibicuí est originellement un nom tupi-guarani signifiant « terre de sable ».

 Ibicuí, une municipalité de la microrégion de Vitória da Conquista (État de Bahia) ;
 le rio Ibicuí, un cours d'eau de l'État du Rio Grande do Sul, affluent du rio Uruguai en rive gauche ;
 le rio Ibicuí da Armada, un cours d'eau de l'État du Rio Grande do Sul, qui forme le rio Ibicuí en mêlant ses eaux à celles du rio Santa Maria à Rosário do Sul ;
 le rio Ibicuí da Cruz, un cours d'eau de l'État du Rio Grande do Sul ;
 le rio Ibicuí-Mirim, un cours d'eau de l'État du Rio Grande do Sul, affluent du rio Ibicuí en rive droite.